Rodeiro, comune brasiliano
 Rodeiro, comune spagnolo